Plaza Miserere puede referirse a:

 Plaza Miserere, ubicada en el barrio de Balvanera, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Plaza Miserere, estación perteneciente al subte de Buenos Aires, Argentina.
Plaza de Miserere, estación del Ferrocarril Sarmiento. Situada  entre los andenes de la estación del Subterráneo.